Себастьян Хоэнталь ( родился 5 ноября 1984 года в Муре) — шведский автогонщик.

Карьера

Картинг 
Хоэнталь выступал в картинге с 1995 по 2000. На протяжении этого периода он выиграл Dalacupen Formula Micro в 1996, Tom Trana Trophy ICA Junior в 1999, скандинавских и шведских чемпионатах ICA Junior в 2000.

Формула-Форд 
Хоэнталь перешёл в формульные класы в 2001, участвую в шведских и скандинавских чемпионатах Формулы-Форд. В 2003, он выиграл несколько титулов в команде раллийного гонщика Стига Бломквиста выиграл несколько титулов. В том же году он перешёл на британскую гоночную сцену за команду Nexa Racing. Его первой гоночной серией здесь стала Британская Формула-Форд Зимняя серия, в которой он также одержал победу.

Это было предпосылкой для полноценного выступления в основной серии, где он закончил чемпионат на третьем месте. На той же позиции он финишировал на Фестивале Формулы Форд на трассе Брэндс-Хэтч установив быстрейший круг.

Формула-Рено 
В 2005 Хоэнталь перешёл в Британскую Формулу-Рено за команду Fortec Motorsport. Первый сезон он завершил на четвёртом месте, следующий сезон принёс ему чемпионский титул, он заработал пять поул-позиций и семь побед из 20 гонок.

Также он принял участие в одном этапе Азиатской Формулы-Рено в 2006, но очков не набирал.

Формула-3 
Хоэнталь продолжил своё партнёрство с Fortec в Британской Формуле-3 в 2007, заработав победу на трассе Брэндс-Хэтч и поул-позицию в Тракстоне и заработал девятое место по итогам чемпионата. Он продолжил выступать за Fortec  в чемпионате 2008 года и выиграл гонку на трассе Рокингем, но ушёл из серии после этапа в СПА, и не смог побороться за личный зачёт.

Формула-2 
Хоэнталь подписал контракт на выступление в возрождённой серии ФИА Формула-2 в 2009. Он как и его соотечественник Ронни Петерсон, который выиграл 1971, будет за рулём болида под номером 2.

Результаты выступлений

Гоночная карьера 

* Сезон продолжается.

Результаты выступлений в Формуле-2 

* Сезон продолжается.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Автогонщики Швеции
Картингисты
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты ФИА Формулы-2